CD5:
 CD5 — компакт-диск 5”
 CD5 — условное обозначение понятия «сингл» релиз. Используется для систематизации записей музыкальных дисков в каталогах. Применим исключительно к изданиям на CD и SACD носителях.
 CD5 — мембранный белок, рецептор.